Игорь Цветков: Цветков, Игорь Аркадьевич (1935—2000) — советский и российский композитор.
 Цветков, Игорь Васильевич (в монашестве Ионафан; род. 1962) — архиерей Русской православной церкви, архиепископ Абаканский и Хакасский.
 Цветков, Игорь Васильевич (род. 1963) — юрист, профессор МГУ.